Stati Uniti d'America
 Tilden – villaggio della Contea di Randolph, Illinois
 Tilden – township della Contea di Marquette, Michigan
 Tilden – città della Contea di Madison, Nebraska
 Tilden – township della Contea di Berks, Pennsylvania
 Tilden – census-designated place della Contea di McMullen, Texas
 Tilden – città della Contea di Chippewa, Wisconsin